Nocturne kan syfta på:

 Nocturne –  nattlig musik

Musik
 Nocturne (sång av Medeski Martin & Wood) – en sång av Medeski, Martin & Wood på albumet Combusticationfrån 1998
 Nocturne (Taube) – en visa av Evert Taube med inledningsorden ”Sov på min arm”
 Nocturnes (Claude Debussy) – en komposition för orkester av Claude Debussy
 Nocturnes (Erik Satie) – en komposition Erik Satie från 1919
 Nocturner (Chopin) – verk av Frédéric Chopin
 Nocturne (Charles-Valentin Alkan) – verk av Charles-Valentin Alkan från 1844
 Nocturne (Secret Garden-låt) – en sång framförd av Secret Garden, som vann Eurovision Song Contest 1995
 Nocturne (musikgrupp) – ett metal/industrial-band från Dallas, Texas, USA
 Nocturne (sång av Billy Joel) – ett musikstycke av Billy Joel på albumet Cold Spring Harbor
 Nocturne (sång av Vapor Trails) – en sång av Rush på albumet Vapor Trails
 Nocturne (album) – ett dubbelt livealbum från 1983 av Siouxsie and the Banshees

Målningar 
Nocturne i svart och guld: Den fallande raketen – målning av James McNeill Whistler från cirka 1874
Nocturne i blått och guld: Old Battersea Bridge – målning av James McNeill Whistler från 1872–1875
Nocturne (Sager-Nelson) – målning av Olof Sager-Nelson från 1893, utställd på Göteborgs konstmuseum.
Nocturne (Jansson, 1900) – målning av Eugène Jansson från 1900, utställd på Göteborgs konstmuseum. 
Nocturne (Jansson, 1901) – målning av Eugène Jansson från 1901, utställd på Thielska galleriet.

TV-spel
 Shin Megami Tensei III: Nocturne – ett videospel av Atlus för PlayStation 2

Filmer
 Nocturne (1946) – en film noir från 1946
 Nocturne (1980) – en kortfilm från 1980
 Nocturne (1998) – en kortfilm från 1998

Övrigt 
 Nocturnes (bok) – en novellsamling av John Connolly
 S/S Nocturne – en svensk ångslup